Гранд-Пре́ри (, ) — город в канадской провинции Альберта, расположенный в 460 км северо-западнее города Эдмонтон и в 2480 км юго-восточнее города Фэрбанкс.

Гранд-Прери является седьмым по численности населения городом Альберты: по данным на 2021 год в городе проживало 64 141 человек.

Город центр добычи нефти и природного газа.

Примечания

Ссылки 
 Город Гранд-Прери
 Город Гранд-Прери — Туристическая информация

 
Города Альберты